Firozabad (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Firozabad (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Firozabad